Yates Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 Yates Township dans le district de Nipissing en Ontario.

États-Unis 
 Yates Township du comté de McLean dans l'Illinois.
  du comté de Lake dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships